Хуссейн Саид Мохаммед (;
21 января 1958, Багдад) — иракский футболист, нападающий. Один из лучших футболистов в истории Ирака.

В составе сборной Ирака принимал участие в финальном турнире чемпионата мира 1986 года, а также в Олимпийских играх 1980, 1984 и 1988 годов.

В период с 2004 по 2011 год занимал пост президента Иракской федерации футбола.

Карьера

Клубная 
Саид начал играть в футбол в небольших местных клубах, пока в 1974 году его не пригласили в юношескую команду «Аль-Талаба». Начиная с сезона 1975/76 Хуссейн Саид выступал за первую команду. В составе «студентов» трижды, в сезонах 1980/81, 1981/82 и 1985/86 становился чемпионом Ирака, четыре раза выигрывал Кубок. В сезонах 1980/81, 1982/83, 1985/86, а также в недоигранном чемпионате 1984/85 Хуссейн Саид становился лучшим бомбардиром чемпионата.

Всего в различных турнирах провёл 789 матчей и забил 685 мячей.

В сборной 
Играл за молодёжную сборную Ирака, принимал участие в первом чемпионате мира среди молодёжных команд 1977 года, забил на турнире 3 гола.

В составе сборной Ирака дебютировал 17 июля 1977 года в матче со сборной Индонезии в Куала-Лумпуре (5:0), а уже 28 июля во встрече с командой Южной Кореи забил свой первый гол за сборную, игра завершилась со счётом 1:1. Со сборной Ирака Саид побеждал в Кубках Персидского залива в 1979, 1984 и 1988 годах. В розыгрыше Кубка 1979 года Саид забил 10 мячей, что до сих пор остаётся рекордом турнира. В розыгрыше 1984 года он стал и лучшим бомбардиром, и был назван лучшим игроком.

На Азиатских играх в 1982 году именно Саид принёс Ираку победу, забив мяч в ворота сборной Кувейта в финальном матче. Также Саид принимал участие в финальном турнире чемпионата мира 1986 года, в котором провёл 1 матч; и в футбольных турнирах Олимпийских игр 1980, футбольных турнирах Олимпийских игр 1984 и 1988 годов. Последний матч за сборную сыграл 3 марта 1990 года в Эль-Кувейте против сборной ОАЭ. Игра проходила в рамках Кубка Персидского залива 1990 года и завершилась со счётом 2:2, но позднее сборная Ирака снялась с соревнований и результаты всех её матчей были аннулированы.

В 1989 году получил специальный приз фейр-плей. В списке лучших футболистов Азии XX века по версии МФФИИС в 2000 году занял 25-е место.

Достижения

Командные

Клубные 
 Чемпион Ирака (3): 1980/81, 1981/82, 1985/86
 Обладатель Кубка Ирака (4): 1981, 1983, 1985, 1986

В сборной 
 Обладатель Кубка наций Персидского залива (3): 1979, 1984, 1988
 Победитель Азиатских игр: 1982

Личные

Клубные 
 Лучший бомбардир чемпионата Ирака: 1980/81, 1982/83, 1984/851, 1985/86

В сборной 
 Лучший игрок Кубка наций Персидского залива: 1984
 Лучший бомбардир Кубка наций Персидского залива (2): 1979, 1984

Примечание: 1 — Розыгрыш чемпионата 1984/85 был прерван после 1-го круга.

После завершения карьеры 
После окончания игровой карьеры, с 1990 по 2003 год Хуссейн Саид работал президентом клуба «Аль-Талаба». После убийства президента Иракской федерации футбола Удея Хуссейна во время американского вторжения в Ирак, Хуссейн Саид стал новым президентом организации. Свой пост он занимал до 13 июня 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Хуссейн Саид Мохаммед на Яндекс.Новости

Футболисты Ирака
Игроки сборной Ирака по футболу
Игроки ФК «Аль-Талаба»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Футбольные функционеры Ирака